La comune (Kollektivet) – film del 2016 diretto da Thomas Vinterberg
Kollektivet – serie televisiva